Il tabellone singolare dell'Oporto Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Mark Koevermans (tds n. 7). In finale ha sconfitto Franco Davín (tds n. 1) con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Franco Davín (finale)
  Lawson Duncan (quarti di finale)
  Jens Wöhrmann (quarti di finale)
  Richard Fromberg (semifinali)

  José Francisco Altur (primo turno)
  Bruno Orešar (primo turno)
  Mark Koevermans (campione)
  Christian Miniussi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Oporto Challenger 1990